Mario Pezzi – generale e aviatore italiano
 Mario Pezzi – presbitero italiano